Bollengraben ist ein geographischer Name:

 Bollengraben (Groß Reken), Weiler bei Groß Reken der Gemeinde Reken, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Bollengraben (Mühlgraben), linker Zufluss des Mühlgrabens (zum Weggentalbach) bei Remmingsheim, Gemeinde Neustetten, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bollenbach
 Bollgraben